

Codici 
 SGT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Stuttgart (Arkansas), Stati Uniti

Altro 
 Specialità tradizionale garantita – marchio di origine introdotto dall'Unione europea
 Sgt. – Abbreviazione inglese per sergente